Termin DUG se može odnositi na:

 Dvolančana uracil-DNK glikozilaza, enzim
 Spoljni dug
 Subordinirani dug